Balbi ist der Familienname folgender Personen:
 Adriano Balbi (1782–1848), italienischer Geograph und Statistiker
 Carlos Balbi (* 1968), uruguayischer Pianist
 Filippo Balbi (1806–1890), italienischer Maler
 Francesco Balbi di Correggio (1505–1589), Arkebusier im spanischen Kontingent
 Francesco Maria Balbi Doge von Genua 1730–1732
 Giovanni Balbi, Dominikaner, Theologe und Lexikograf 
 Girolamo Balbi (auch Hieronymus Balbus, eigtl. Accellini, *~1450–1535), italienischer Humanist und Bischof
 Ignazio Balbi (~1696– nach 1777), italienischer Komponist
 Johann Friedrich von Balbi (~1700–1779), preußischer Ingenieur-Oberst
 Lorenzo Balbi (* ~1680– ~1740), italienischer Cellist und Komponist des Barock
 Ludovico Balbi (1545–1604), italienischer Komponist der Renaissance
 Mino Balbi Di Robecco (1895–1964), italienischer Tennisspieler
 Pietro Balbi (1399–1479), italienischer Humanist
 Raúl Horacio Balbi (* 1973), argentinischer Boxer
 Valeria Balbi, uruguayische Taekwondoka

Balbi ist der Name eines Vulkans:
 Mount Balbi, Vulkan auf der Insel Bougainville in Papua-Neuguinea